Бильд — многозначный термин.

 Bild — крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид.

Фамилия 
 Бильд, Брюно (род. 1976) — французский политик.
 Бильд, Ханс (1921—2004) — немецкий футболист.